Ángel Jesús Mejías (1959) – ex calciatore spagnolo
 Daniel Mejías (1982) – calciatore andorrano
 Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934) – torero spagnolo
 Javier Mejías (1983) – ex ciclista su strada spagnolo
 Jorge Eduardo Dominichi Mejías-Lama (1947-1998) – calciatore argentino
 Josua Mejías (1998) – calciatore venezuelano
 Juan Fernández Mejías (1957) – attore spagnolo
 Miguel Eduardo Hansen Mejías, meglio noto come Mike Hansen (1970) – ex cestista spagnolo
 Tomás Mejías (1989) – calciatore spagnolo
 Wolfang Mejías (1983) – schermidore venezuelano